Lamar County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Lamar County, Alabama 
 Lamar County, Georgia 
 Lamar County, Mississippi 
 Lamar County, Texas